Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 2 — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 6 по 10 августа 2011 года в Глостере, Англия. Победителем стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Дин Цзюньхуэя со счётом 4:0.

В турнире приняли участие 212 игроков, из них 96 профессионалов.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 141, 121, 120 Джадд Трамп
 140 Джеймс Уоттана
 140 Барри Пинчес
 137, 135, 124 Грэм Дотт
 137 Доминик Дэйл
 134 Иэн Бёрнс
 134 Алистер Картер
 133, 106 Адам Даффи
 133 Джейми О’Нилл
 129 Райан Дэй
 128, 123 Дин Цзюньхуэй
 125 Мэттью Стивенс
 124 Джастин Эстли
 124 Род Лоулер
 121, 102 Джейми Бёрнетт
 118, 110 Марк Селби
 116 Майк Данн
 113, 106 Энтони Макгилл
 112, 106 Сяо Годун

 112 Дэвид Моррис
 109, 100 Ронни О'Салливан
 107 Лиам Монк
 107 Нил Робертсон
 106, 100 Кирен Уилсон
 106 Марк Дэвис
 105, 103 Кен Доэрти
 104 Алан Макманус
 104 Эльфи Бёрден
 103 Джо Свэйл
 103 Марко Фу
 102 Стив Дэвис
 102 Фергал О'Брайен
 101, 100 Марк Аллен
 101 Энди Хикс
 101 Крейг Стидман
 101 Джимми Робертсон
 100 Чэнь Чже
 100 Дэйв Харольд

Ссылки 
 Отчёт о 2-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker

Players Tour Championship
2011 год в снукере